Down to Earth — альбом Rainbow (1979)
 Down to Earth — альбом Оззі Осборна (2001).
 «Down to Earth» — пісня Пітера Гебріела.
 Down to Earth — пісня Джастіна Бібера.